Zaboj (Antologija 77 - 88) treći je kompilacijski album slovenskog punk rock sastava Pankrti. Objavljen je 1996. u izdanju diskografske kuće ZKP RTS.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
Discogs.com - Recenzija albuma Zaboj (Antologija 77 – 87)

Albumi sastava Pankrti
Albumi iz 1996.